Kostelů zasvěcených svatému Matěji je více:

Česko:
 Kostel sv. Matěje (Bechyně) v Bechyni
 Kostel sv. Matěje (Horšice) v Horšicích
 Kostel svatého Matěje (Praha) v Dejvicích
 Kostel svatého Matěje (Hruštice) v Hruštici, části Turnova

V zahraničí pak například:
 Opatský kostel sv. Matěje v Trevíru (Německo, spolková země Porýní-Falc) s hrobem tohoto světce
 Kostel sv. Matěje v Achimu (Německo, spolková země Dolní Sasko)
 Kostel sv. Matěje v Bala Cynwyd (Spojené státy americké, stát Pensylvánie)
 Kostel sv. Matěje v Barbezieux-Saint-Hilaire (Francie)
 Kostel sv. Matěje v Bergneustadtu-Hackenbergu (Německo, spolková země Severní Porýní-Vestfálsko)
 Kostel sv. Matěje v Berlíně-Schönebergu (Německo, spolková země Porýní-Falc)
 Kostel sv. Matěje v Čennaj-Ashok Nagar (Indie, spolkový stát Tamilnádu)
 Kostel sv. Matěje v Dallasu (Spojené státy americké, stát Texas)
 Kostel sv. Matěje v Dobrotě (Černá Hora)
 Kostel sv. Matěje v Hüddessumu (Německo, spolková země Dolní Sasko)
 Kostel sv. Matěje v Levoči (Slovensko)
 Kostel sv. Matěje v Londýně-Suttonu (Spojené království, země Anglie)
 Kostel sv. Matěje v Mýtě pod Ďumbierom (Slovensko)
 Kostel sv. Matěje v Ottawě (Kanada, provincie Ontario)
 Kostel sv. Matěje v Neuwiedu (Německo, spolková země Porýní-Falc)
 Kostel sv. Matěje v Tvarožné (Slovensko)
 Kostel sv. Matěje ve Vratislavi (Polsko)
 Kostel sv. Matěje ve Walsall (Spojené království, země Anglie)
 Kostel sv. Matěje v Zolné (Slovensko)

Zrušené
 kostel svatého Matěje (nebo kaple) v původní vesnici Obora v Praze na Malé Straně (na rohu dnešních ulic Jánský vršek a Šporkova)
 kostel sv. Matěje a Matouše v polském Krakově

Mylně označované jako svatého Matěje
Někdy jsou jako kostel sv. Matěje omylem uváděny některé kostely ve skutečnosti zasvěcené sv. Matoušovi – např. v Dobroměřicích, Dolanech, Fryšavě pod Žákovou horou, Heršpicích, Hradíšťku, Jedlové v Orlických horách, Lipolticích, Míčově, Michalovicích, Nové Lhotě, Pnětlukách, Postřelmově, Prackovicích nad Labem, Přečaplech, Stříteži nad Ludinou, Štěpánově, Třeboníně a v polské Ohrazené.

Matyášův chrám v Budapešti – také někdy uváděn jako kostel sv. Matěje, ve skutečnosti je tak nazýván v upomínku na uherského krále Matyáše Korvína a je zasvěcen Nejsvětější Panně Marii

Externí odkazy 
 

 Kostel sv. Matěje v Bechyni
 Fotografie kostela sv. Matěje v Bechyni
 Bechyňské kostely
 Kostel sv. Matěje na Hruštici
 O zrušeném kostele sv. Matěje v Praze na Malé Straně